O nome mágico (ou mágicko), também conhecido como nome da Arte, é o nome religioso secundário frenquentemente adotado por praticantes da Wicca e outras formas de bruxaria neopagã. O nome mágico pode ser utilizado como proteção de privacidade do indivíduo (especialmente para aqueles que ainda não "saíram do armário"), como uma expressão de devoção religiosa, ou como parte de um ritual de iniciação. A ideia de usar um nome alternativo como tentativa de desenvolver uma persona diferente não é restrita apenas a neeopagãos: O uso do nome Mark Twain por Samuel Clemens foi descrita como adoção de um nome mágico. Antes do surgimento do neopaganismo pseudônimos similares pareciam serem usados por escritores de grimórios como The Book of Abramelin, atribuído ao Rabino Yaakov Moelin.

Nas formas tradicionais da Wicca, como a Gardneriana ou a Alexandrina, nomes mágicos são frequentemente levados em consideração primeiro por seus simbolismos. Nomes mágicos devem ser mantidos em segredo com cuidado e usados apenas entre membros membros do próprio coven. Alguns wiccanos usam dois nomes mágicos diferentes, um usado para o público em geral (ou a comunidade neopagã), e outro usado dentro do coven. Os wiccanos que escolhem ocultar sua religião a fim de evitar discriminação religiosa usam o nome mágico quando falam para a imprensa. O uso do nome mágico na internet é frequente principalmente em fóruns e grupos.

Nomes mágicos de pessoas famosas 
Nomes mágicos de alguns wiccanos famosos e outros neopagãos incluem:

 Dafo - o iniciador de Gerald Gardner.
 Scire - ou Gerald Gardner.
 Ameth - ou Doreen Valiente, primeira Alta Sacerdotisa de Gardner.
 Dayonis - ou Thelma Capel que substituiu Ameth como Alta Sacerdotisa de Gardner.
 Thelema - ou Patricia Crowther.
 Artemis - ou Eleanor Bone.
 Tanith - ou Lois Bourne.
 Robert - ou Fred Lamond.
 Olwen and Loic - ou Monique and Campbell 'Scotty' Wilson.
 Robat - ou Raymond Buckland, responsável pela ligação da Wicca entre o Reino Unido e os EUA. 
 Verbius - ou Alex Sanders.
 Silver RavenWolf - ou Jenine E. Trayer.
 Apollo Alenquer - ou Judá Martins.

Wicca